You Owe Me – singolo di Nas del 2000
 You Owe Me – singolo dei Chainsmokers del 2018